Prestito sociale nelle società cooperative
Social lending – Prestito sociale tra privati o "peer-to-peer lending"